Savinac je lahko:
 Savinac, Bojnik (Srbija)
 Savinac, Boljevac (Srbija)